Neer ist der Familienname folgender Personen:

 Aert van der Neer (1603/1604–1677), niederländischer Maler

 Eglon van der Neer (1634–1703), deutscher Maler

Neer ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Neer (Leudal), Ortsteil von Leudal, Niederlande
 Neer (Fluss), Nebenfluss der Maas in der Provinz Limburg, Niederlande
 Roggel en Neer, Gemeinde in der Provinz Limburg, Niederlande

Neer ist außerdem die norddeutsche Bezeichnung für einen Wasserstrudel mit starker Gegenströmung.

Siehe auch:
 Ner